Comitatul Fairfield sau Fairfield County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Fairfield County, Connecticut 
 Fairfield County, Ohio 
 Fairfield County, South Carolina